Kristián IV. je jméno těchto panovníků:

 Kristián IV. Dánský (1577–1648) – dánský a norský král v letech 1588–1648
 Kristián IV. Falcko-Zweibrückenský (1722–1775) – falcko-zweibrückenský vévoda 1735–1775
 Kristián IV. Oldenburský – oldenburský hrabě 1386–1398

Související články 
 Kristián

Rozcestníky - panovník